Арутюн Габриелович Мкртчян (, ) — армянский советский писатель и литературовед. Член Союза писателей СССР с 1934 года, заслуженный деятель науки Армянской ССР (1963).

Биография 
Рано, в 1915 году, потерял родителей и воспитывался в приюте в Эчмиадзине. В 1916—1919 годах учился в Геворкской семинарии, в 1921 году служил секретарём коммунстической ячейки в Неркин Ахта, Котайке, Баш-Гарни. Член ВКП(б) с 1922 года. С 1923 по 1926 год учился в Тифлисском коммунистическом университете.

В 1931—1933 годах возглавлял Союз деятелей искусств Армении.

В 1934 году — делегат от Армянской ССР на Первом съезде писателей СССР.

В 1934—1937 годах был первым секретарем Союза писателей Армении, редактором Литературной газеты (1932, 1935—1936), затем в 1937—1940 годах — директор Литературного музея. В 1940 году окончил (заочно) лингвистический факультет Ереванского педагогического института.

Участник Великой Отечественной войны, редактор газеты 409-ой стрелковой дивизии, т. н. «армянской»..

После войны преподавал в вузах Еревана. С 1950 по 1968 год — заведующий кафедрой армянской литературы Ереванского педагогического института, с 1968 — преподаватель армянской литературы в Ереванском университете.

Доктор филологических наук (1975).

Библиография 
 Зовущий волк, Ереван, 1954, 24 стр. 
 Степан Зорян, Ереван, 1954, 176 стр. 
 Микаел Налбандян, Ереван, 1955. Советская литература.  
 Хрестоматия для 10 класса средней школы, Айпетрат, 1955, 502 стр.
 Сад Бессмертия (очерки և рассказы), Ереван, 1957, 172 стр. 
 Аксель Бакунц (жизнь և работа), Ереван, 1958, 120 стр. 
 Арагил, Ереван, 1960, 24 стр. 
 В родном стране (рецензии), Ереван, 1963, 308 стр.
 Воспоминания неизвестного солдат, том 1, Ереван, 1980, 776 стр. 
 Воспоминания неизвестного солдата, том 2, Ереван, 1980, 864 стр. 
 История армянина (роман), Ереван, 1986, 336 стр. 
 Покаяние (роман), Ереван , 1988, 504 стр. 
 Избранные труды, том 1. Романы, История армянина, Ереван, 1990, 544 стр.  
 Избранные труды, том 2. Покаяние, Ереван, 1990, 512 стр. 
 Последний друг (рассказы), Ереван, 2004, 103 стр.

Память 

Мемориальная доска на д. 44 по улице Исаакяна в Ереване.

Литература

Примечания

Ссылки 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Писатели Армении
Доктора филологических наук
Члены ВКП(б)
Члены Союза писателей СССР
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны